Баучі () — штат на півночі Нігерії. Населення - 4 653 066 чоловік (2006). Адміністративний центр - місто Баучі.

Історія 
Утворений у 1976 році. Історія штату пов'язана з кровопролитними сутичками на релігійному ґрунті між мусульманами і християнами.

Адміністративний поділ 
Адміністративно штат ділиться на 20 територій місцевого управління:

Примітки

Посилання 

Штати Нігерії